Orbán Edit, Miklosovitsné (1943) tanár, festőművész.
 Orbán Edit Ericsson-díjas tanár